Esistono più voci di nome Titane:
 Titane (Τιτάνη) – città dell'antica Grecia
 Titane – film del 2021 diretto da Julia Ducournau